Gazan ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Honoré Théodore Maxime Gazan de la Peyrière (1765–1845), französischer General der Koalitionskriege
 Sissel-Jo Gazan (* 1973), dänische Schriftstellerin und Biologin